Cina
Miluo – città dello Hunan
Miluo – fiume